Беньё-ле-Жюиф:

 Беньё-ле-Жюиф — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор.
 Беньё-ле-Жюиф — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент кантона — Кот-д’Ор.